Виталий Яловенко:
 Яловенко, Виталий Алексеевич (1960) — украинский военный деятель, генерал-лейтенант, заместитель Председателя СБУ Украины.
 Яловенко, Виталий Петрович (1977) — российский дзюдоист и боец смешанных единоборств.